Барг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Барг, Джон (род. 1955) — социальный психолог, работающий в Йельском университете.
 Барг, Игорь Моисеевич (род. 1935) — советский геолог, палеонтолог
 Барг, Михаил Абрамович (1915—1991) — советский историк, англовед и методолог.
 Барг, Олег Александрович (род. 1948) — российский философ, профессор ПГНИУ.
 Барг, Шарль (1826 или 1827—1883) — французский художник, литограф и педагог.

См. также
 Бардж, Иан (1935—2012) — британско-канадский джазовый пианист, шотландского происхождения.

Примечания